Lose – plurale di Losa
 Lose – Frazione del comune di Vipacco, Slovenia
 Cima delle Lose – montagna delle Alpi Marittime